Lämmermann ist der Name von

 Frank Lämmermann (* 1976), deutscher Moderator
 Hans Lämmermann (1891–nach 1970), deutscher Schulpsychologe
 Stephan Lämmermann (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Karl Lämmermann (1914–1934), deutscher HJ-Führer